Hertogdom Neder-Beieren (1255-1340)
Hertogdom Neder-Beieren (1349-1392)